Baracklevelű harangvirág ~ Baracklevelű csengetyűke (Campanula persicifolia) – Erdei vagy öreg harangvirág.
 Baracklevelű keserűfű (Persicaria maculosa) – Balhafű, baraczklevelűfű, disznóhunyor, ebgyömbér, göcsfű, göcsinda, hódos czikszár, légyfű, vízi bors, vízi hunyor. 
 Baracklevelű fűtej ~ Erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides) – mandula kutyatej, kígyófű.